Páv může být:

 páv – příslušník rodu ptáků

příjmení
 Jozef Páv (1912–1983) – slovenský učitel a knihovník
 Tomáš Páv (* 1937) – český fyzik a politik

Souhvězdí Páva